USS Shaw je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Shaw (DD-68) 
 USS Shaw (DD-373)

Shaw